Benaroya ist der Familienname von:

 Michael Benaroya (* 1981), US-amerikanischer Filmproduzent

Benaroya steht für:

 Benaroya Hall, Konzerthalle in Seattle, Vereinigte Staaten